Halippa:
 Ion Halippa
 Pantelimon Halippa

Nume de familie românești